

Види још 
 Списак најдубљих језера у Пољској

Спољашње везе